Castex (Ariège)
 Castex (Gers)
 Castex-d'Armagnac